Lajeado, comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
 Lajeado, comune brasiliano dello Stato del Tocantins